Juliana van Nassau-Siegen (1546-1588), dochter van Willem I van Nassau-Siegen.
 Juliana van Nassau-Siegen (1565-1630), dochter van Johan VI van Nassau-Siegen.
 Juliana van Nassau-Siegen (1602-1602), dochter van Johan VI van Nassau-Siegen.
 Juliana van Nassau-Siegen (1587-1643), dochter van Johan VII van Nassau-Siegen.

Zie ook 
 Juliana van Nassau (doorverwijspagina)